Rodovia Niterói-Manilha pode referir-se a:

 Rodovia Niterói-Manilha (RJ-104) - rodovia estadual

 Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) - trecho da rodovia Rio-Vitória

Desambiguação